Hrbatý je přídavné jméno, kterým je obecně označován člověk s hrbem neboli hrbáč, může se jednat i o příjmení.

příjmení osob
 Dominik Hrbatý (* 1978) – slovenský tenista
 Eduard Hrbatý (1923–2013) – římskokatolický kněz, salesián
 Filip Hrbatý – český hokejista, vnuk Jana Hrbatého
 Jan Hrbatý (1942–2019) – československý hokejista a trenér
 Jan Hrbatý mladší – československý hokejista, syn Jana Hrbatého
 Jan Hrbatý nejmladší – český hokejista, vnuk Jana Hrbatého

šlechtici
 Konrád II. Hrbatý († 1304) – polský kníže
 Pipin Hrbatý (770-811) – syn Karla Velikého
 Valentin Hrbatý (asi 1485–1521) – syn Jana V. Ratibořského a Magdaleny Opolské, ratibořský kníže

jiné významy
 okřehek hrbatý, (Lemna gibba L.), druh jednoděložné rostliny z čeledi árónovité (Araceae)
 velryba hrbatá

Rozcestníky - příjmení